Юдицкий — польская и еврейская фамилия.

Известные представители 
 Юдицкий, Абрам Давидович (1886—1943) — еврейский публицист (идиш), литературовед, историк.
 Юдицкий, Давлет Исламович (1929—1983) — инженер, участник разработки ЭВМ «Стрела», «Урал-1», руководитель разработки ЭВМ «Т-340А» и «К-340А».
 Юдицкий, Николай Владислав (~1600—1670) — регимент литовских войск, польский генерал, командор Литовский, рыцарь Мальтийского ордена.
 Юдицкий, Осип-Каллист — коллежский асессор, доктор медицины, член Виленского медицинского общества.
 Юдицкий, Семён Абрамович (род. 1932) — инженер, доктор технических наук, сын А. Д. Юдицкого.
 Юдицкий, Эдмунд Станиславович (~1838—1908) — российский архитектор.
 Юдицкий, Эрнст Зиновьевич (1937—2012) — советский и украинский общественный деятель, генеральный директор Крымской государственной филармонии.
 Юдицкий, Юзеф (1719—1797) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского.

Примечания